Strata kan avse:

 Stratigrafi – läran om lagerföljder inom geologi
 Strata (bok) – en bok av Terry Pratchett (1981)

Se även
 Stratum – flera betydelser
Stratifiering – flera betydelser
Stratometer